Plaats in Indonesië
 Kajeksan (Kota Kudus), een plaats in het regentschap Kudus van de provincie Midden-Java
 Kajeksan (Sukoharjo), een plaats in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
 Kajeksan (Tulangan), een plaats in het regentschap Sidoarjo van de provincie Oost-Java